La Bohème é um filme estadunidense do gênero ópera dirigido por Brian Large e lançado em 1982.

Elenco
Ileana Cotrubas — Mimì
Neil Shicoff — Rodolfo
Marilyn Zschau — Musetta
Thomas Allen — Marcello
Gwynne Howell — Colline
John Rawnsley — Schaunard
Brian Donlan — Benoît
John Gibbs — Alcindoro

Ligações externas

Filmes musicais dos Estados Unidos
Filmes dos Estados Unidos de 1982
Filmes em língua inglesa
La Bohème